Кубок Хейнекен 2011/12 — семнадцатый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 19 мая 2012 года на стадионе «Туикенем» в Лондоне. Впервые в решающем матче встретились две ирландские команды.

Участники 

В скобках указан рейтинг команды после сезона 2010/11 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка 
 Жирным выделены жеребьёвочные номера команд в четвертьфинале кубка Хейнекен.
 Жирным с буквой C выделены жеребьёвочные номера команд в четвертьфинале ЕКВ.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

2011/2012
2011 год в регби
2012 год в регби